Бенте Нурбю (, 23 июля 1974, Йёвик) — норвежская футболистка, вратарь. Участница пяти чемпионатов мира. Олимпийская чемпионка 2000 года.

Карьера

Клубы 
До 2000 года выступала в различных норвежских командах. 30 октября 2000 года, вместе с партнёршей по сборной Норвегии Хеге Риисе, была выбрана «Каролиной Кураж» под первым номером на драфте иностранных игроков WUSA. 

В составе «Каролины» отыграла первую часть сезона 2001 года, после чего была обменяна в «Сан-Диего Спирит». В июле 2001 года «Сан-Диего» расторг контракт с футболисткой из-за потолка зарплат.

Вернувшись в Норвегию, в 2002 году она подписала контракт с «Кульботном» и сразу же выиграла с клубом чемпионат Норвегии.

В 2005 году перешла в «Аскер», с которым стала обладательницей кубка Норвегии. 

В начале 2006 года заключила двухлетний контракт с клубом «Юргорден». В 2007 году получила приз Лучшему вратарю чемпионата Швеции.

В ноябре 2007 года подписала контракт на полтора года с «Лионом», потерявшим основного вратаря из-за травмы.

В июне 2009 года тренер норвежской сборной Бьярне Бернтсен объявил что Нурбю не примет участия в чемпионате Европы и завершает свою карьеру. 

После завершения выступлений работала тренером голкиперов в «Лиллестрёме».

Сборная 
В составе сборной Норвегии дебютировала 30 августа 1991 года в матче с США, завершившемся победой норвежской команды со счётом 1:0.

Входила в заявку сборной на первый в истории чемпионат мира, на котором норвежки выиграли серебряные медали, и чемпионат Европы 1993 года.

В 1995 году, после ухода из сборной Рейдун Сет, стала основным голкипером национальной команды. На чемпионате мира 1995 пропустила всего один гол в шести матчах и помогла своей команде завоевать золотые медали.

В 1996 году в составе сборной стала бронзовым призёром Олимпиады в Атланте.

В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее в составе сборной выиграла золото.

В 2002 году объявила о завершении международной карьеры, но позже изменила своё решение. Вошла в заявку сборной на чемпионат мира 2003. 

В 2005 году стала серебряным призёром чемпионата Европы.

Последний матч за сборную сыграла 27 октября 2007 года против сборной России.

В 2001, 2004, 2005 и 2007 году входила в число претенденток на приз Футболистке года ФИФА.

Личная жизнь 
Открытая лесбиянка. Живёт в Лиллестрёме с бывшей партнёршей по «Лиону» — датской футболисткой Дорте Далум Йенсен.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FIFA 
 Профиль на сайте UEFA

Футболистки Норвегии
Игроки женской сборной Норвегии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ЖФК «Олимпик Лион»